Miejscowości w USA:
 Belknap – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Sanders
 Belknap – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 Belknap (ang. Belknap Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Belknap (ang. Belknap Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Presque Isle
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Belknap (ang. Belknap County) – w stanie New Hampshire